Мергенево () — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Мергеневского сельского округа. Код КАТО — 273267100.

Село расположено на высоком и обрывистом правом берегу реки Урал.

Население 
В 1999 году население села составляло 1405 человек (692 мужчины и 713 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 1043 человека (531 мужчина и 512 женщин).

История 
Станица Мергеневская входила во 2-й Лбищенский военный отдел Уральского казачьего войска.

Своё название станица получила от имени калмыка Мергеня, который ещё до основания казаками форпоста имел здесь свою стоянку.

В 1900 году в станице были церковь и школа.

Ссылки

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Акжаикского района
Станицы Уральского казачьего войска